Бар српска је телевизијска ријалити-такмичарска емисија, темељена на истоименој шведској ријалити-емисији. Премијера емисије била је 21. децембра 2021. године на кабловском каналу Курир.

Серија увелико прати радње других верзија формата, у којима група такмичара, познати као „баровци”, живи у заједничком простору. Учесници морају да раде и да од заређеног и живе — плате комуналије, стан и купе храну. Осим њихове борбе за 30.000 евра, такмичари морају да поставе Бар на ноге јер је то потпуно ново место у центру града, у Влајковићевој 8. Они имају задатак да разраде посао, да привуку госте, анимирају их својим наступом и својим пићима, као и да од Бара направе најпознатији и најпосећенији кафић у граду.

Формат
Циљ серије је да такмичари остану што дуже, са моћи да одлучују ко остаје или иде у руке гледалаца. Програм тврди да илуструје шта се дешава када странци живе заједно и покушавају да воде бар у центру града. Бар је интерактивни програм у којем су део акције и гледаоци и корисници интернета. Више веб-камера емитује 24 сата дневно у бару и стану учесника. Гледаоци су позвани да донесу одлуке које утичу на причу, али и да лично дођу у бар и поразговарају са такмичарима.

Серија се приказује током отприлике три месеца, са директним преносом који води водитељ на крају сваке недеље. Тамо, такмичари разговарају о догађајима у протеклих шест дана. Такмичари међусобно оцењују своје наступе. Онај са најнижим резултатом постаје један од два номинована за које ТВ гледаоци могу да гласају током елиминационе емисије уживо. Поред тога, такмичар са највећим резултатом бира другог кандидата за кога се може гласати.

Током читаве емисије уживо, анкета гледалаца се одржава телефоном и путем веба. На крају серије, након 11 елиминационих рунди, један победник остаје да преузме новчану награду.

1. сезона

Баровци

Номинације

Референце

Спољашње везе
 

Српске телевизијске емисије